Der Suzuki S-Cross (bis 2021: Suzuki SX4 S-Cross) ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Suzuki, der seit 2013 in zwei Generationen gebaut wird.

SX4 S-Cross (2013–2021) 

Im Oktober 2013 wurde die erste Generation als Suzuki SX4 S-Cross im Handel vorgestellt. Das Vorgängermodell SX4 blieb bis Sommer 2015 als SX4 Classic weiterhin im Angebot.

Der S-Cross ist größer als der SX4, was sich sowohl im Fahrgast- als auch besonders im Kofferraum bemerkbar macht (430 l beim S-Cross gegenüber 270 l beim SX4).

Im Angebot waren bis September 2016 zunächst nur der 1,6-l-Ottomotor mit 88 kW (Suzuki M16a) sowie der gleich große und ebenfalls 88 kW leistende Diesel (zugekauft von Fiat). Beide Varianten konnten mit Front- oder Allradantrieb geordert werden, wobei der Ottomotor mit 5- und der Diesel mit 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich waren (Ottomotor) bzw. sind (Dieselmotor). Der Ottomotor war seit Beginn an auch mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT) lieferbar (Hersteller JATCO, Typ „CVT 7“), der Diesel seit Herbst 2015 mit automatischem 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe („TCSS“, Hersteller: Fiat Powertrain Technologies).

Seit September 2014 bot Suzuki das Sondermodell „limited“ an, das sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb verfügbar war. Später kam das Sondermodell „limited+“ hinzu.

Ende 2015 wurde die Modellpalette geringfügig überarbeitet; so waren die automatischen CVT- und TCSS-Getriebe seitdem nur noch in Kombination mit der Spitzenausstattung „Comfort+“ erhältlich. Zuvor war auch die mittlere Ausstattung „Comfort“ mit CVT erhältlich gewesen.

Die „Club“-Ausstattung im Einstiegsmodell wartet unter anderem mit manuell regelbarer Klimaanlage, elektrischen Scheibenhebern an allen Türen und Tempomat auf. Das „Comfort“-Modell ist darüber hinaus unter anderem mit Sitzheizung (vorne), schlüssellosem Zugangs-/Startsystem, Lederlenkrad samt Radiofernbedienung/Freisprecheinrichtung und Zweizonen-Klimaautomatik ausgestattet, die „Comfort+“-Variante darüber hinaus mit Panoramaschiebedach, Xenonscheinwerfern, Einparkhilfe und Navigationssystem.

Modellpflege 
Im September 2016 erhielt der SX4 S-Cross eine umfangreiche Überarbeitung. Die Front wurde neu gestaltet und der 1,6-l-Ottomotor mit Saugrohreinspritzung (M16a) durch aufgeladene 1,0- und 1,4-l-Ottomotoren aus dem Baleno und dem Vitara ersetzt, das Jatco-CVT-Getriebe entfiel fortan zugunsten der bereits im Vitara verwendeten 6-Gang-Automatik von Aisin.

Technische Daten

S-Cross (seit 2022) 

Ende November 2021 wurde die zweite Generation präsentiert, die fortan nur noch als S-Cross bezeichnet wird, bei welcher es sich jedoch um keine vollständige Neuentwicklung handelt, sondern um ein sehr starkes Facelift mit weitreichender technischer Überarbeitung des Vorgängermodells. Die Designsprache ist deutlich kerniger und flacher, wodurch der SUV-Charakter herausgestellt werden soll. Der Kühlergrill fällt nunmehr größer aus, die Rückleuchten sind deutlicher aus der Karosserie herausgearbeitet worden und zeigen wie das Tagfahrlicht der Scheinwerfer eine neue Lichtsignatur mit drei Leuchtelementen. Bei dem seither einzigen angebotenen Motor mit Mildhybridsystem gibt es keine Änderungen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurde er jedoch um einen Vollhybriden ergänzt. Im Innenraum sticht ebenfalls lediglich das neue, größere Multimedia-Display hervor. Bei den Assistenzsystemen halten eine 360-Grad-Kamera, ein adaptiver Tempomat mit Stauassistent, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Ausparkassistent Einzug. Darüber hinaus werden Apple Carplay und Android Auto kabellos unterstützt.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 

Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 33.934 S-Cross neu zugelassen worden. Mit 6.820 Einheiten war 2014 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website des Suzuki SX4 S-Cross

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell